A Čierna Lehota településnév jelentései:

Csarnólak (Cserno-Lehota) szlovákiai község szlovák neve a Báni járásban
Szabados (Fekete-Lehota) szlovákiai község szlovák neve a Rozsnyói járásban